Supernatural – album Carlosa Santany
 Supernatural – singel Wild Orchid
 Supernatural – szwedzka grupa muzyczna
 Supernatural – amerykański raper
 Supernatural (Nie z tego świata) – serial telewizyjny
 Supernatural – gatunek mangi i anime, ich tematyką są zjawiska nadprzyrodzone i supermoce